Chick Cancer («Бабий рак») — седьмая серия пятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 26 ноября 2006 года на канале FOX.

Сюжет 

Бывшая подруга Стьюи, Оливия, окончив свою карьеру в Голливуде, возвращается в Куахог, где выступает на открытии нового магазина «Тряпки для назойливых» («Brat Wraps»). Стьюи отправляется туда, чтобы осмеять её, но влюбляется вновь, едва увидев девочку. Но Оливия не горит желанием возобновлять отношения со Стюьи, и тот просит совета у Брайана. Пёс советует поучиться у Куагмира, который грубо обращается со своими подружками.

Опробовав этот способ, Стьюи действительно добивается своего, и малыши, по настоянию Оливии, решают пожениться. Дети устраивают себе отдельное жилище из картонной коробки во дворе дома. После свадьбы (церемонию проводил плюшевый медвежонок Руперт) отношения молодожёнов становятся всё хуже и хуже.

Стьюи и Оливия решают сходить с Брайаном на свидание с его девушкой, Джиллиан, но в ресторане малыши продолжают ругаться.

Тем временем Питер с Лоис смотрят чикфлик «Осеннее фортепиано» («Autumn’s Piano»), и тот глубоко его трогает. Питер решает снять собственный фильм подобного толка, для чего привлекает к помощи своих друзей. По сюжету его фильма, главная героиня Вагиина Балит (Vageena Hertz — Лоис) узнаёт от своего доктора МакНаггета (Джо), что у неё неизлечимый «бабий рак». Едва не утонув, она погибает в больнице от «девственного голодания» (angry hymen). Оператор фильма — Крис. Готовый фильм показан друзьям и соседям, но получает от них крайне негативные оценки.

Брайан объясняет Стьюи, что то, что происходит между ним и Оливией — и есть та взрослая жизнь, к которой он стремился и которой нельзя избежать. Малыш всё понимает и идёт к себе, чтобы извиниться перед Оливией, но там застаёт свою жену с её бывшим коллегой по съёмкам, Виктором. В приступе ревности Стьюи сжигает их обоих заживо в домике.

В конце эпизода даётся намёк, что Стьюи — бисексуал.

Создание 
 Авторы сценария: Алек Салкин и Уэллесли Уайлд
 Режиссёр: Пит Майклс
 Композитор: Уолтер Мёрфи
 Приглашённые знаменитости: Дрю Бэрримор (в роли подруги Брайана — Джиллиан), Рейчел Макфарлейн (в роли подруги Стьюи — Оливии), Джефф Бергман и Лори Алан

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Карьера Оливии закончилась, потому что на её место рекламировать сок взяли Чака Берри.
 В эпизоде присутствует Люк Скайуокер, а сцена, в которой он выставляет дураком одного из опытных пилотов — пародия на сериал «Попридержи свой энтузиазм» () (2000 — н. в.)
 Питер выставил Лоис дурой перед Сандрой О. В той же сцене Лоис восхваляет её фильм «На обочине» () (2004).
 Стьюи упоминает «Телепузиков», которых он регулярно с удовольствием смотрит.
 Питер заявляет, что он пробовался на главную роль в фильме «Красотка» () (1990).
 В эпизоде присутствуют пародии на три фильма Вуди Аллена: сцена, в которой Стьюи и Оливия наблюдают за людьми в парке — пародия на «Энни Холл» () (1977); свидание малышей у моста — на «Манхэттен» («Manhattan») (1979); Виктор (с ним Оливия снималась в рекламе витаминов «Флинстоуны») — пародия на персонаж Алана Алда в «Преступлениях и проступках» () (1989).
 В эпизоде присутствует гепард Читос, нюхающий измельчённые чипсы, как кокаин, и слушающий песню «Tom Sawyer» (1981) группы «Rush».
 Во врезке можно увидеть Стьюи, отдыхающего на игровом поле Q*bert'а.
 Питер называет свой чикфлик «Стальные вагины» («Steel Vaginas»), что является пародией на фильм «Стальные магнолии» () (1989), принадлежащий к тому же жанру.
 Утешение Стьюи Брайаном после сцены в ресторане с Оливией — пародия на фильм «Умница Уилл Хантинг» () (1997).

Мелочи 
 Из эпизода был удалён целый под-сюжет, в котором Стьюи изобретал робо-костюм, делающий его взрослым, и добивался таким образом расположения подруги Джиллиан, Аны (Ana). Суб-сюжет изобиловал шутками и пародиями.
 Рэйчел Макфарлейн — младшая сестра Сета Макфарлейна, создателя мультсериала.
 Предыдущее появление Оливии было в «From Method to Madness».

Ссылки 
 «Chick Cancer» на Internet Movie Database

Примечания 

Серии «Гриффинов»